Invasão — ação militar
Espécie invasora, conceito ecológico

Cinema
49th Parallel (1941), filme com Leslie Howard e Laurence Olivier traduzido em Portugal como Os Invasores
The Man from the Alamo (1953), faroeste com Glenn Ford distribuído em Portugal como Invasores
 The Arrival (1996), filme com Charlie Sheen traduzido no Brasil como A Invasão
O Invasor (2001), filme brasileiro com Paulo Miklos
The Invasion (filme) (2007), filme com Daniel Craig e Nicole Kidman, conhecido como Invasores no Brasil e A Invasão em Portugal 
Who Am I: Kein System ist sicher (2014), suspense alemão exibido no Brasil como Os Invasores

Televisão
The Invaders, telessérie da década de 1960 exibida no Brasil como Os Invasores
 Invasion (telessérie), exibida em Portugal como Invasão

Teatro
 A Invasão (peça teatral), de Dias Gomes

Outros usos
 Ocupação de bens imóveis, cunhada na mídia policial como invasão

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão